Деветина — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Деветине проживало 479 человек.

Население

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской